

Patronyme 
 Adélard Turgeon (1863 - 1930), homme politique, avocat et homme d'affaires québécois.
Clément Turgeon, maire de Sainte-Gertrude-Manneville (Québec).
 David Turgeon (1975- ), dessinateur, critique de bande dessinée, musicien québécois 
 Élaine Turgeon, écrivaine, enseignante, conseillère en pédagogie et conférencière québécoise.
 Élisabeth Turgeon, religieuse et éducatrice canadienne en cause de canonisation.
 Élizabeth Turgeon, écrivaine jeunesse installée à Montréal.
 Joane Turgeon, psychologue québécoise, spécialiste des problématiques de violence dans les relations interpersonnelles.
 Joseph-Balsora Turgeon (1810 ou 1816 - 1897), pédagogue franco-ontarien et premier maire canadien-français de la ville d'Ottawa. 
 Maria Gracia Turgeon, productrice de cinéma canadienne.
 Marie Turgeon, actrice québécoise.
 Marthe Turgeon, actrice québécoise.
 Mathieu Turgeon, médaillé de bronze en trampoline aux Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney.
 Mélanie Turgeon, skieuse alpine canadienne jusqu'en 2005.
 Onésiphore Turgeon (1849-1944), instituteur, commerçant, journaliste et homme politique canadien.
  (1787-1867), archevêque de Québec de 1850 à 1867.
 
 Pierre Turgeon, écrivain québécois.
 Pierre Turgeon, joueur de hockey québécois.
 Serge Turgeon (1946 - 2004), acteur québécois.
 Sylvain Turgeon, joueur de hockey québécois.

Toponyme 
Le patronyme Turgeon prête son nom à de nombreuses rues et cours d'eau du Québec.
Turgeon, un ancien village du Nouveau-Brunswick, faisant désormais partie de Belledune.

Lien externe 
 Banque de noms de lieux du Québec de la Commission de toponymie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme